Piris ist der Familienname folgender Personen:

 Iván Piris (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Jean-Claude Piris (* 1943), französischer Diplomat, Politiker und Autor 
 Juan Piris Frígola (* 1939), Bischof von Lleida
 Robert Piris Da Motta (* 1994), paraguayischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Biri
 Piri
 Pirie
 Peary
 Peery